Crusaders peut faire référence à :
 les Crusaders, une franchise de néo-zélandaise de rugby à XV qui évolue en Super 14
 les Crusaders, une équipe galloise de rugby à XIII qui évolue en Super League
 les Crusaders, une équipe anglaise de rugby à XIII qui évolue en Super League de 1991 à 1994 (le club s'appelle aujourd'hui London Broncos)
 les Crusaders, une équipe anglaise de rugby à XV, qui fusionne en 1876 avec le club voisin des Saracens 
 The Crusaders, un groupe de jazz américain

Voir aussi
 , croisade en anglais